Praia do Sudoeste (Cabo Frio) — praia do município de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro
Praia do Sudoeste (São Pedro da Aldeia) — praia do município de São Pedro da Aldeia, estado do Rio de Janeiro

Desambiguações de praias